A Copa América de Futsal de 2000 foi a 7ª edição do troféu sob a chancela da FIFA. Todos os jogos foram disputados na cidade de Foz do Iguaçu, Brasil. 

O Brasil sagrou-se campeão batendo o Argentina na final.

Premiação

Ranking final

Ligações externas 
Conmebol 
Ogol

2000